Ignacio oder Ignácio ist der Familienname folgender Personen:
 Dion Ignacio (* 1986), philippinischer Schauspieler
 Jeffrey Ignacio, philippinischer Poolbillardspieler
 Louis Ignacio-Pinto (1903–1984), beninischer Jurist, Politiker und Diplomat, Richter am Internationalen Gerichtshof
 Rafael Ignacio (1897–1984), dominikanischer Komponist
 Vinicius José Ignácio (* 1991), brasilianischer Fußballspieler

Ignacio ist
 eine Variante des Vornamens Ignaz, siehe Ignaz

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ignacio (Colorado)
 Ignacio (Kalifornien)

Siehe auch:
 San Ignacio, Name mehrerer Orte und Regionen